Sammy Davis Sr., ballerino e attore statunitense
 Sammy Davis Jr., ballerino, cantante, vibrafonista, attore, comico e batterista statunitense, figlio del precedente
 Sammy Davis, pilota automobilistico e giornalista britannico
 Sammy Davis, giocatore di football americano statunitense